Saint-Léon-le-Grand kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Saint-Léon-le-Grand (kommun i Kanada, Mauricie), Québec, 
 Saint-Léon-le-Grand (kommun i Kanada, Bas-Saint-Laurent), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar